Cette page contient les pages d'homonymie de Charles Curran et Chuck Curran.

Charles Curran peut désigner :
 Charles Curran (1903-1972), un homme politique britannique ;
 Charles Curran (1921-1980), un animateur de télévision britannique ;
 Charles Curran (né en 1934), un théologien catholique américain censuré ;
 Charles Courtney Curran (1861-1942), un peintre américain.

Chuch Curran peut désigner :
 Chuck Curran, un politicien républicain de l'Ohio.